Dziewica Orleańska – słynny przydomek Joanny d’Arc, francuskiej bohaterki narodowej z XV wieku

Twórczość artystyczna
 Dziewica Orleańska – dramat Friedricha Schillera
 Dziewica Orleańska – poemat satyryczny Woltera
 Dziewica Orleańska – obraz Jana Matejki
 Dziewica Orleańska – opera Piotra Czajkowskiego